Михаи́л Зава́дский: Завадский, Михаил Адамович (1828—1888) — польский композитор и преподаватель.
 Завадский, Михаил Ромуальдович (1848—1926) — русский педагог.